Transizione  (dal latino transitionis, a sua volta dal verbo transire, "passare"), indica un passaggio da una condizione all'altra o da una situazione all'altra.
transizione – passaggio di un sistema chimico-fisico quantomeccanico da uno stato ad un altro o da un livello energetico ad un altro
transizione – in teoria degli automi indica il passaggio di una macchina formale da uno stato ad un altro
transizione – tipo di mutazione genetica
transizione – fase del decollo di un aeromobile tra lo stacco da terra e l'assetto crociera
transizione – periodo o azione del passaggio da un'epoca storica, o da una civiltà, ad un'altra
transizione – processo di cambiamento da un genere sessuale a un altro
governo di transizione – governo che espleta funzioni limitate nel tempo e destinato ad un prossimo avvicendamento
governo della transizione – insieme degli strumenti e dei processi utilizzati per realizzare una variazione organizzativa
transizione – frase musicale di raccordo, per lo più a carattere modulante
transizione – in senso metafisico o religioso, riferimento al trapasso dell'anima
zona di transizione – regione dell'atmosfera del Sole
zona di transizione – in botanica, fascia in cui le zone di distribuzione di due specie si compenetrano
zona di transizione – parte della pasta cementizia a diretto contatto con l'aggregato lapideo
epitelio di transizione – tipo di tessuto epiteliale
elementi di transizione – insieme di elementi chimici della tavola periodica
città di transizione – tipo di approccio della permacultura
transizione – tecnica usata nel montaggio video

Pagine correlate 
 Transizione spagnola
 Transizione vibrazionale
 Transizione elettronica

Altri progetti